Quenelle (gerecht), een Frans gerecht
 Quenelle (gebaar), een beledigend gebaar